Tauron Liga 2020/2021 är den 16:e säsongen av proffsligan Tauron Liga och totalt 85:e säsongen av polska mästerskapet i volleyboll för damer. 12 lag deltog i serien som pågick mellan den 19 september 2020 och 24 april 2021 och organiserades av Polska Liga Siatkówki. För andra året i rad och totalt nionde gången blev Grupa Azoty Chemik Police mästare.

Format

 Ordinarie säsong spelades i ett gruppspel där varje lag möttes i en hemma- och bortamatch. De åtta högst rankade lagen gick vidare till slutspel, lag 9-10 till match om 9:e plats och det lägst rankade laget blev nedflyttade till I liga.
 Slutspelet spelades enligt följande:
 Kvartsfinaler och semifinaler gick vinnaren i bäst av tre matcher vidare.
 Bronsmatchen och finalen spelades i bäst av fem matcher.
 De två högst rankade lag från grundserien som blev utslagna i kvartsfinalen mötte varandra i ett dubbelmöte om 5:e platsen.
 De två lägst rankade lag från grundserien som blev utslagna i kvartsfinalen mötte varandra i ett dubbelmöte om 7:e platsen.
 Matchen om 9:e platsen spelades i ett dubbelmöte.

Rankningskriterier
Om slutresultatet blev 3–0 eller 3–1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget. Om slutresultatet blev 3–2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankingen i ligatabellen var enligt följande kriterier:
Poäng
Antal vunna matcher
Ration för antal vunna set
Ration för antal vunna poäng

Deltagande lag

Tränare

Tränarförändringar

Ordinarie säsong

Ligatabell

Förklaring:
      Kvalificerad för slutspel.
      Kvalificerad för match om 9:e plats.
      Nedflyttad till I liga.

Resultattabell

Matcher

Slutspel

Kvartsfinaler
(bäst av 3 matcher)

Semifinaler
(bäst av 3 matcher)

Final
(bäst av 5 matcher)

Match om 3:e plats
(bäst av 5 matcher)

Match om 5:e plats
(bäst av 2 matcher)

Match om 7:e plats
(bäst av 2 matcher)

Match om 9:e plats
(bäst av 2 matcher)

Slutlig tabell

Spelare

Matchens bästa spelare

Statistik

Laguppställningar

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats 

2020/2021
Volleybollsäsongen 2020/2021
2020 i Polen
2021 i Polen